Il singolare del torneo di tennis Riemerling Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Emilio Benfele Álvarez che ha battuto in finale Xavier Daufresne 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Stafford (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (semifinali)
 Arne Thoms (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)

 Assente
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Daniel Orsanic (primo turno)
 Tomas Nydahl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Riemerling Challenger 1993